Аффинаж:

 Аффинаж — металлургический процесс получения драгметаллов высокой пробы.
 «Аффинаж» — российский музыкальный коллектив.
 Аффинаж — процесс в производстве некоторых кисломолочных продуктов, например, сыров.